Кубок Чемпіонів Таїланду з футболу 2020  — 4-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 лютого 2020 року між чемпіоном Таїланду клубом Чіанграй Юнайтед та володарем кубка Таїланду клубом Порт.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на futbol24
 Матч на transfermarkt

2020
Таїланд
Лютий 2020
2020 у таїландському спорті